Francesc Bayarri (né en 1961), journaliste et écrivain espagnol ;
Gonzalo Bayarri (né en 1976), coureur cycliste espagnol ;
Josep Maria Bayarri (1886-1970), poète, sculpteur et écrivain valencien.